Фёдор Анисимович Кауров (в книгах иногда Коуров; ) — гвардии старший сержант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1943).

Биография 
Фёдор Анисимович Кауров родился 25 января 1922 года в крестьянской семье в селе Яутла Яутлинского сельсовета Яутлинской волости Шадринского уезда Екатеринбургской губернии, ныне село входит в состав Шатровского сельсовета  Курганской области.

Окончил Шатровскую среднюю школу и Шадринское педагогическое училище, после чего работал учителем Самохваловской школы Шатровского района, заведующим Портнягинской начальной школой Шатровского района.

В январе 1942 года Кауров добровольно пошёл на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С августа 1943 года воевал на Центральном фронте. Участвовал в Курской битве, освобождении Украинской ССР. К сентябрю 1943 года гвардии старший сержант Фёдор Кауров был помощником командира взвода 3-го батальона 205-го гвардейского стрелкового полка 70-й гвардейской стрелковой дивизии 13-й армии Центрального фронта. Отличился во время битвы за Днепр.

21 сентября 1943 года Кауров в составе своего взвода переправился через Днепр в районе села Домантово Репкинского района Черниговской области и принял активное участие в боях за захват и удержание плацдарма на его западном берегу. Во главе одного из отделений взвода он отразил несколько немецких контратак. В ожесточённых боях в живых из всего взвода осталось только три бойца. Получивший тяжёлые ранения Кауров тем не менее продолжал вести огонь, переползая от одного пулемёта к другому, сумев продержаться до подхода подкрепления.

2 октября 1943 года гвардии старший сержант Ф. А. Кауров представлен к званию Героя Советского Союза. На момент представления к званию Героя — беспартийный.

7 октября 1943 года Фёдор Анисимович Кауров скончался от полученных ранений в селе Залесье Залесского сельсовета Чернобыльского района Киевской области Украинской ССР, ныне ныне — территория Чернобыльской зоны отчуждения  Киевской области Украины.

Похоронен на правом берегу реки Днепр, около устья реки Припять, ныне — территория Чернобыльской зоны отчуждения  Киевской области Украины.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 октября 1943 года гвардии старший сержант Фёдор Кауров посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Награды 
 Герой Советского Союза, 16 октября 1943 года
 Медаль «Золотая Звезда»
 Орден Ленина

Память 
 Улица Каурова в городе Чернобыле, Украина  (переулок Почтовый).
 Мемориальная доска в селе Яутла Шатровского района Курганской области, открыта в сентябре 2015 года.

Семья 
Отец Анисим Кузьмич Кауров

Примечания

Литература 

 
 Золотое созвездие Зауралья. Кн. 1. Курган. Парус-М. 2000.

Выпускники вузов Шадринска
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Участники битвы за Днепр
Умершие от ран